Fabregas bzw. Fàbregas oder Fábregas ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Fábregas (* 1980), spanischer Hockeyspieler
 Cesc Fàbregas (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Miquel Blay i Fàbregas (1866–1936), spanischer Bildhauer
 Eduardo Fábregas (* 1963), spanischer Hockeyspieler
 Elisenda Fábregas (* 1955), spanische Pianistin
 Francisco Fábregas (* 1949), spanischer Hockeyspieler
 Jorge Fábregas (Hockeyspieler) (* 1947), spanischer Hockeyspieler
 Jorge Fábregas (Baseballspieler) (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kiko Fábregas (* 1977), spanischer Hockeyspieler
 Ludovic Fabregas (* 1996), französischer Handballspieler
 Manolo Fábregas (1921–1996), mexikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Renata Tarragó i Fàbregas (1927–2005), katalanische Gitarristin und Musikpädagogin
 Tomàs Fàbregas (1904–1969), spanischer Fußballspieler, Fußballtrainer und Politiker